Storek ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Storek (1888–1944), tschechischer Konstrukteur und Unternehmer 
 Heinrich Storek (1862–1918), tschechischer Unternehmer 
 Ignaz Storek (1822–1889), tschechischer Unternehmer 

Storek ist der Name folgender Unternehmen:

 Maschinenfabrik und Gießerei Storek, früherer Name von Šmeral Brno